Pfarrkirche Blumau steht für:

 Pfarrkirche Bad Blumau, Steiermark
 Pfarrkirche Blumau (Südtirol), in Blumau bei Bozen, Südtirol